Кольядо-де-Контрерас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аревало. Занимает площадь 18,44 км². Население — 215 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается богоматерь де лос Долорес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы